Sezon (2002/2003) był 14. sezonem o mistrzostwo Gruzji w piłce nożnej. Liga liczyła 12 drużyn. W pierwszej fazie rozgrywek zespoły rywalizowały w jednej grupie. W drugiej fazie 6 najlepszych grało w grupie mistrzowskiej, natomiast pozostałe broniły się przed spadkiem. Tytułu nie obroniła drużyna Torpedo Kutaisi. Nowym mistrzem Gruzji został zespół Dinamo Tbilisi. Tytuł króla strzelców zdobył Zurab Ionanidze, który w barwach klubu Torpedo Kutaisi strzelił 26 goli.

1. runda

2. runda 
Do drugiej rundy zespoły przystępowały z połową dorobku punktowego uzyskanego w pierwszej fazie rozgrywek. W przypadku nieparzystej liczby punktów zaokrąglano je w górę.

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Baraż o utrzymanie 
4 czerwca 2003:Gorda Rustawi - SK Mccheta 0-1

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
2002 w Gruzji
2003 w Gruzji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Gruzji